Ormond Beach — cidade
 Ormond-By-The-Sea — região censitária

Desambiguações de topônimos